GLUD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 558 амінокислот, а молекулярна маса — 61 434.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки